Anoplius är ett släkte av steklar som beskrevs av Dufour 1834. Anoplius ingår i familjen vägsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vägsteklar
Anoplius